Änglagård kan avse:

Änglagård – en svensk film från 1992
Änglagård – andra sommaren – en svensk film från 1994
Änglagård – tredje gången gillt – en svensk film från 2010
Änglagård (musikgrupp) – ett svenskt progrockband